

Rodovnik 

Rodovniki